Ramah kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Ramah (Colorado)
Ramah (New Mexico)
 Ramah  of Henri Ramah, schuilnaam van Henri Raemaker (1887 - 1947), Belgisch schilder, aquarellist, etser, tekenaar en karikaturist.